Germania
Hamfelde – comune del Circondario del ducato di Lauenburg, Schleswig-Holstein 
Hamfelde – comune del Circondario dello Stormarn, Schleswig-Holstein